Сан-Никола́с () — топоним в честь одного из святых Николаев, распространённый в испаноязычных странах:

Топонимы 
 Сан-Николас — остров в Тихом океане.
 Сан-Николас — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.
 Сан-Николас — один из районов Буэнос-Айреса.
 Сан-Николас — муниципалитет в Мексике, штат Тамаулипас;
 Сан-Николас — посёлок в Мексике, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Сан-Николас — муниципалитет в Мексике, штат Оахака;
 Сан-Николас — посёлок в Чили.
 Сан-Николас-де-лос-Гарса — муниципалитет в Мексике, штат Нуэво-Леон.
 Сан-Николас-дель-Пуэрто — муниципалитет в Испании, провинция Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия.

Прочее 
 Сан-Николас, Луиджи — футболист Андорры.
 Сан-Николас, Мойзес — футболист Андорры.
 Сан-Никола́с — тепловая электростанция в Аргентине.